La encrucijada hace referencia a varios artículos:

Cine
 La encrucijada (película de 1952), dirigida por Leopoldo Torres Ríos.
 La encrucijada (película de 1960), dirigida por Alfonso Balcázar.

Geografía
 La Encrucijada (Venezuela), localidad del estado Aragua de Venezuela.		
 Reserva de la Biósfera La Encrucijada, Chiapas, México

Música
 La encrucijada (álbum), del roquero español Miguel Ríos.